Атамановка — Посёлок городского типа в Карымском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Кайдаловское».

География 
Посёлок городского типа находится в центральной части района, на берегах реки Баяндарги (приток Ингоды), на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Карымское. Площадь населенного пункта составляет 0,339 км².
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, сухой. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −20 — −25°С, температура самого тёплого (июля) — 18°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет около 400 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1923 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 43,9 %, женщины — соответственно 56,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % из 168 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют школа, сельский клуб, библиотека и фельдшерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Карымского района